zwartboek (publicatie) – documentatie van misstanden
Zwartboek (film) – oorlogsfilm van Paul Verhoeven en Gerard Soeteman uit 2006